Mirdita bezeichnet:

 Mirdita, eine gebirgige Region in Nordalbanien
 Gemeinde Mirdita, eine Gemeinde in Nordalbanien
 Kreis Mirdita, ein ehemaliger Verwaltungskreis in Nordalbanien

Mirdita ist der Familienname folgender Personen:

 Federik Mirdita (1931–2016), österreichischer Regisseur
 Rrok Mirdita (1939–2015), albanischer Erzbischof
 Vilson Mirdita (* 1970), kosovarischer Diplomat